Севек — фамилия:

 Севек, Алдын-оол Такашович (род. 1963) — народный хоомейжи Республики Тыва.
 Севек, Вячеслав Кыргысович (род. 1966) — советский и российский учёный-экономист.

См. также 
 Севеке